Cneu Cornélio Cosso (cônsul em 409 a.C.), tribuno consular 414 a.C. e cônsul em 409 a.C.
 Cneu Cornélio Cosso (tribuno consular em 406 a.C.), tribuno consular em 406, 404 e 401 a.C.

Desambiguações de antropônimos